Кэнси (записывается как: 研之, 玄師, 拳士, 憲史, 健士 или 健嗣) — японское мужское имя. Известные носители:

  (род. 1952) — японский борец сумо.
 Кэнси Ёнэдзу — японский музыкант.
  (род. 1991) — японский бейсболист.
  (1950—2005) — японский борец сумо.
  (1912—?) — японский прыгун в длину.
  (род. 1947) — японский мангака.
 Кэнси — персонаж из серии компьютерных игр Mortal Kombat, слепой фехтовальщик.

См. также 
 Kenshi